Baragaon (Benares), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Baragaon (Jhansi), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh